Extr@ — британські серіали для вивчення іноземних мов, які знято з 2002 по 2004 роки. Було створено версії англійською, німецькою, французькою й іспанською мовами.

Сюжет 
Дві дівчини винаймають кімнату у великому місті. Перша дівчина любить спорт і моду. Друга - тварин і шоколад. У дівчат є сусід, з яким вони товаришують. До першої дівчини приїздить давній друг по листуванню з США (в англійській версії – з Аргентини). Як виявилося, він погано розмовляє їхньою мовою. Серіал показує буденні життєві ситуації, з якими можуть зіштовхуватися молоді люди. Усі репліки героїв продубльовано субтитрами.

Актори

Серії англійської версії

Посилання 
 http://www.channel4.com/learning/microsites/E/extra  - extr@ — French, German & Spanish at Channel4.com
 https://web.archive.org/web/20090610084143/http://www.teachers.tv/video/browser/988/811?order=transmitted&page=2 - extr@ — Sample downloads for teachers (UK only)
 https://web.archive.org/web/20120313141120/http://matroskinf.mylivepage.ru/blog/458/1423 - Extr@ — Videos of all episodes (English and Russian subtitles)
 https://web.archive.org/web/20090304041106/http://ww2.tvp.pl/4450.dzialy extr@ — English at TVP.pl
 http://www.channel4.com/learning/microsites/E/extra/english_flash_home.html - English at Channel 4
 http://www.teachers.tv/video/browser/991?page=1 - French, German & Spanish episodes online (first series only)
 https://web.archive.org/web/20080116111308/http://www.manxman.ch/moodle2/course/view.php?id=15 - Systemic Functional Linguistics — An example teaching methodology using 'extr@' to motivate novice adolescent language learners.

Примітки 

Телесеріали Великої Британії
Телепередачі Великої Британії
Програми телеканалу Channel 4